Thubé ist der Familienname der folgenden Personen:

 Amédée Thubé (1884–1941), französischer Segler
 Gaston Thubé (1876–1974), französischer Segler
 Jacques Thubé (1882–1969), französischer Segler